Miejscowości w USA:
 Wessington Springs – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
Gminy w USA:
 Wessington Springs (ang. Wessington Springs Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld